Suillius (Plural: Suillii) oder Suilius war das nomen gentile (Familienname) der römischen gens Suillia. Der Name wurde in der Antike von der Schweinezucht (lat. sus „Schwein“) hergeleitet.

Bekannte Träger dieses Namens in der römischen Kaiserzeit sind:

 Publius Suillius Rufus, Suffektkonsul zwischen 41 und 45 n. Chr.
 dessen Sohn Marcus Suillius Nerullinus, Konsul 50 n. Chr.